Amerikai Egyesült Államok
 Kirkland (Arizona)
 Kirkland (Észak-Karolina)
 Kirkland (Georgia)
 Kirkland (Illinois)
 Kirkland (New York)
 Kirkland (Washington)

 Egyesült Királyság
 Kirkland (Copeland)
 Kirkland (Eden)
 Kirkland (Lancashire)

 Kanada
 Kirkland (Québec)